Список городов, расположенных на Гавайских островах.

Списки городов США
Города Гавайев
Списки:Гавайи